Die A-Gruppe der 58. Eishockey-Weltmeisterschaften wurde vom 25. April bis 8. Mai 1994 in den italienischen Städten Bozen, Canazei und Mailand in Italien ausgetragen. Weitere Gruppen fanden in Dänemark, der Slowakei und Spanien statt.

Insgesamt nahmen 35 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil, was einen neuen Rekord bedeutete; hinzu kamen noch zwei weitere in der Qualifikation zur C2-Gruppe gescheiterte Mannschaften. Ursprünglich sollten 36 Mannschaften teilnehmen, jedoch verzichtete Nordkorea auf eine Teilnahme und stieg somit automatisch ab. Nach 33 Jahren Pause feierte Kanada seinen 20. Titelgewinn. Nachdem sie beim Olympischen Eishockeyturnier in diesem Jahr noch im Finale im Penaltyschießen unterlegen waren, gewannen sie nun im Penaltyschießen den Titel gegen Finnland.

Modus und Vorgeschichte 
Es gab im Olympiajahr 1994 erneut Veränderungen im C-Gruppenbereich. Die zunächst vorgesehene C-Gruppe mit zwölf Mannschaften und vorgeschalteten Qualifikationsspielen wie im Vorjahr wurde wieder ad acta gelegt und wie bereits 1992 eine C2-Gruppe wieder eingeführt; die C-Gruppe wurde dadurch wieder zur C1-Gruppe. In der C1-Gruppe spielten der B-Gruppenabsteiger sowie die Mannschaften auf den Plätzen 2–5 der letzten C-WM; hinzu kamen mit einer Wildcard die spielstarke Slowakei, die am 1. Januar 1993 aus dem Zerfall der Tschechoslowakei hervorgegangen war, und das ebenfalls spielstarke Belarus, das im Vorjahr noch in der C-Gruppenqualifikation gescheitert war. In der C2-Gruppe trafen die letzten sechs der vergangenen C-WM sowie zwei Qualifikanten aufeinander. In der C2-Qualifikation trafen sich die im Vorjahr in der Qualifikation gescheiterten Teams mit Ausnahme Belarus’. Eine kleine Veränderung gab es auch wieder in der A-Gruppe, wo in diesem Jahr wie bereits 1992 nur noch die beiden Sechstplatzierten der Vorrunde gegen den Abstieg kämpfen sollten.

A-Weltmeisterschaft 
in Bozen, Canazei und Mailand, Italien

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Play Down gegen den Abstieg

Play-offs

Beste Scorer 
Quelle: quanthockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 

Quelle: quanthockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierung der Weltmeisterschaft

Meistermannschaften

Auszeichnungen 
 Spielertrophäen
 Bester Torhüter:  Bill Ranford
 Bester Verteidiger:  Magnus Svensson
 Bester Stürmer:  Paul Kariya

 Media All-Star Team
 Torhüter:  Bill Ranford
 Verteidiger:  Timo Jutila,  Magnus Svensson
 Stürmer:  Paul Kariya,  Saku Koivu,  Jari Kurri

B-Weltmeisterschaft 
in Kopenhagen, Dänemark

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

C1-Weltmeisterschaft 

Die Spiele der C1-Weltmeisterschaft wurden im März 1994 im Zimný štadión Poprad und in Spišská Nová Ves ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

C2-Weltmeisterschaft

Qualifikation

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–4 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der C2-Weltmeisterschaft

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1994
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1994

Weblinks 
 58th World Senior Championship bei hokej.snt.cz
 Championnats du monde 1994 bei hockeyarchives.info

Einzelnachweise 

1994
Weltmeisterschaft Herren
Weltmeisterschaft, 1994
Weltmeisterschaft, 1994
Weltmeisterschaft, 1994
Weltmeisterschaft, 1994
Sportveranstaltung in Bozen
Eishockeywettbewerb in Canazei
Sportveranstaltung in Mailand
Sportveranstaltung in Kopenhagen
Sportveranstaltung in Poprad
Sportveranstaltung in Spišská Nová Ves
Eishockeywettbewerb in Barcelona